Кастельнуово-ди-Конца () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Салерно.

Население составляет 671 человек (2008 г.), плотность населения составляет 48 чел./км². Занимает площадь 14 км². Почтовый индекс — 84020. Телефонный код — 0828.

Покровителем коммуны почитается святитель Николай Мирликийский, празднование 6 декабря.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://castelnuovodiconza.asmenet.it/

Ссылки 
 http://castelnuovodiconza.asmenet.it/ 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/